Der Kanton Morlaàs war bis 2015 ein französischer Kanton im Arrondissement Pau im Département Pyrénées-Atlantiques in der Region Aquitanien. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 2008 bis 2015 Stéphane Coillard (PS).

Kommunen 
Der Kanton setzte sich aus 29 Gemeinden zusammen:

Morlaas
Aufgelöst 2015